Паоло Тесторе (; 1690, Милан — 1760, Милан) — итальянский мастер струнных инструментов. В России известен тем, что на его альте играет Юрий Башмет.

Разночтения в датах жизни 
В различных источниках можно встретить разные версии дат жизни Паоло Тесторе. Итальянская энциклопедия приводит даты 1690—1760, на 1690 год как год рождения мастера указывает и статья 1973 года в журнале The Strad. Однако Музыкальный словарь Гроува указывает даты 1700—1767.

Связь с Россией

Альт Юрия Башмета 
Музыкант приобрёл альт 1758 года работы Паоло Тесторе в 1972 году за полторы тысячи рублей и играет на нём до сих пор.

Коллекция симфонического оркестра Татарстана 
В 2012 году Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан приобрёл в Италии скрипку работы Тесторе.

Примечания 

Родившиеся в 1690 году
Умершие в 1760 году
Скрипичные мастера